Улица Полета́ева — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Казахстан 
 Улица Полетаева — улица в Алма-Ате.

Россия 
 Улица Полетаева — улица во Владивостоке.
 Улица Полетаева — улица в Липецке (Заречье).
 Улица Фёдора Полетаева — улица в Москве.
 Улица Полетаева — улица в Туапсе.
 Улица Полетаева (до 1941 г. Александровская) — утраченная улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Полетаева — улица в Скопине, Рязанская область
 Улица Полетаева — город Златоуст, Челябинская область

Украина 
 Улица Полетаева — улица в Запорожье.